Unrat steht für:
 Abfall, stoffliche Abfälle
 Der Unrat, Übersicht über die ethnologische Nutzung von Fäkalien (1891)

Siehe auch:
 Professor Unrat, Roman von Heinrich Mann (1905)
 Unrath, Familienname
 Gerümpel